Бурлак — у Російській імперії робітник, який разом із іншими тяг линвою річкове судно вгору проти течії; те саме, що галівник;
 Бурлак — псевдонім поета Іван Угрина;
 Бурлак — Авіаційний космічний ракетний комплекс;
 КрАЗ Т17.0ЕХ «Бурлак»

Прізвища
 Бурлак Іван Омелянович — старшина Червоної армії часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Бурлак Іван Павлович (справж. — Стрельцов; 1893—1964) — оперний співак (баритон).
 Бурлак Микола Михайлович — старший солдат Збройних сил України, 19 липня 2014-го загинув у бою під Лисичанськом.

Примітки